

Patronyme 

 Frank Lampard (1948-), un footballeur international anglais ;
 Frank Lampard (1978-), un footballeur international anglais, fils du précédent ;
 Kate Lampard (1960-), juriste et membre de la chambre des lords britannique.